

Patronyme 

  ;
 Alex Hepburn (1986-), chanteuse britannique ;
 Audrey Hepburn (1929-1993), actrice néerlando-britannique ;
 Barton Hepburn (1909-1950), acteur américain ;
 Bonaventure Hepburn (1573-1620), religieux catholique écossais ;
 David Hepburn (1976-), écrivain français ;
 James Hepburn, comte de Bothwell (1534-1578), Lord Grand-Amiral d'Écosse, troisième mari de Marie Stuart ;
 James Curtis Hepburn (1815-1911), missionnaire et linguiste américain, concepteur de la méthode Hepburn, méthode de romanisation du japonais ;
 Katharine Martha Houghton Hepburn (1878-1951), militante américaine ;
 Katharine Hepburn (1907-2003), actrice américaine ;
 Michael Hepburn (1991-), cycliste professionnel australien spécialiste de la piste ;
 Stephen Hepburn (1959-), homme politique travailliste britannique.

Toponyme 

 Hepburn, une ville du comté de Page, en Iowa, aux États-Unis.

Autres 
 Hepburn, groupe de pop rock anglais
 Méthode Hepburn, méthode de romanisation du japonais

Patronyme anglais